Korec ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Chryzostom Korec (1924–2015), slowakischer Jesuit und Bischof von Nitra
 Johann Korec (1937–2008), österreichischer Maler

Korec bezeichnet:
 Korez (deutsch Korec), eine Stadt in Wolhynien, heute in der Oblast Riwne, Ukraine
 Korecporzellan, der Porzellanmanufaktur Korec (seit 1793)
 Korec (Berg), 631 m hoher Berg der Böhmisch-Mährischen Höhe in Tschechien
 Tschechischer Name für die Maßeinheit Strich